Maximilian von Gagern war der Name von

 Maximilian von Gagern (1810–1889), war ein Beamter und Diplomat vornehmlich im Dienste Österreichs und Nassaus
 Maximilian von Gagern (Diplomat) (1844–1911), war ein Beamter und Diplomat im Dienst des Großherzogtums Hessen